Halo se poate referi la:
Halo,  cerc luminos difuz în jurul unei surse luminoase

Arte vizuale
Cuvântul englezesc pentru aureolă
Halo (benzi desenate)

Muzică
 "Halo" (cântec de Beyoncé), din 2008
 "Halo" (cântec de Machine Head), al treilea single de pe albumul The Blackening de Machine Head
„Halo”, un cântec de Depeche Mode
„Halo”, un cântec de  Bethany Joy Galeotti
„Halo”, un cântec de  Porcupine Tree
„Halo”, un cântec de Foo Fighters
„Halo”, un cântec de  Soil
„Halo”, un cântec de Takida
„Halo”, un cântec de  Texas
„Halo”, un cântec de Pussycat Dolls
„Halo”, un cântec de Bloc Party
Halo, o formație britanică
Halo, o formație americană
Halo, o formație australiană

Jocuri video
Halo (serie de jocuri video)